Барио Сан Рафаел има више значења:

 Барио Сан Рафаел (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Сан Рафаел (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио Сан Рафаел, Ел Сол (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику